Karl V är namnet på flera regenter:

 Karl V (tysk-romersk kejsare) (1519–1556), tysk-romersk kejsare 
 Karl V av Frankrike (1364–1380), kung av Frankrike
 Karl V av Lothringen (1675–1690), hertig av Lothringen

Se även 
 Lista över regenter med namnet Karl

Regentnamn

eo:Karolo (regantoj)#Karolo la 5-a